Dembińscy herbu Abdank
 Dembińscy herbu Doliwa
 Dembińscy herbu Nieczuja
 Dembińscy herbu Odrowąż
 Dembińscy herbu Rawicz